Superettan 2002 spelades 11 april-26 oktober 2002. Östers IF och Enköpings SK kvalificerade sig direkt för spel i Allsvenskan 2003. Västra Frölunda knep kvalplatsen men förlorade därefter dubbelmötet mot 2002 års allsvenska 12:a IFK Göteborg.

Kvalificerade lag 

Följande 16 lag var kvalificerade för att spela i Superettan 2002:

Från Allsvenskan 2001  (2 lag) 

 BK Häcken
 Trelleborgs FF

Från Allsvenskt kvalspel (1 lag)

 Mjällby AIF (förlorade det Allsvenska kvalet mot IFK Norrköping med 3–4) 
 Mjällby spelade Superettan fotboll 2001.

Från Superettan 2001 (10 lag)

 Assyriska FF
 Café Opera
 Enköpings SK
 Gefle IF
 IFK Malmö
 IF Sylvia
 IK Brage
 Västerås SK
 Västra Frölunda IF
 Östers IF

Från Div 2-kvalet till Superettan (3 lag)

 IF Brommapojkarna (vann Superettankvalet mot IFK Luleå via 7–1)
 Åtvidabergs FF (vann Superettankvalet mot Syrianska FC med 6–2)
 Ängelholms FF (vann Superettankvalet mot Ljungskile SK med 3–2)

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Skytteligan 

Endast spelare som gjort mer än 16 mål.

Övrigt 
 Östers IF:s poäng som seriesegrare av Superettan är den lägsta nånsin.
 Västra Frölunda förlorade det Allsvenska kvalet mot IFK Göteborg med sammanlagt 1–3.
 Efter att ha spelat Allsvenskt kval två år i rad åkte Mjällby AIF ur Superettan.
 Mellan seriesegraren (Östers IF) och tabelljumbon (Mjällby AIF) skiljde det bara 25 poäng, det är den minsta poängskillnaden i Superettans historia.
 Säsongens målrikaste matcher innehöll åtta mål var: Brage-Gefle (6–2), Västerås SK-Åtvidabergs FF (6–2) och V.Frölunda-Café Opera (6–2).

Källor 
 Spelprogrammet på SvFF's hemsida
 Skytteligan på SvFF:s hemsida

Fotboll i Sverige 2002
Fotbollssäsongen 2002
2002